Dombrücke bezeichnet:

 ehemalige Brücke in Köln, siehe Dombrücke
 Brücke in Breslau, siehe Dombrücke (Breslau)
 Brücke im Pöthener Park im Gommerner Ortsteil Pöthen